Бромид кобальта(II) — неорганическое соединение, соль металла кобальта и бромистоводородной кислоты с формулой CoBr,
зелёные кристаллы,
растворяется в воде,
образует кристаллогидраты.

Получение 
 Действие брома на нагретый кобальт:

 Действие бромистого водорода на нагретый оксид кобальта(II):

Физические свойства 
Бромид кобальта(II) образует зелёные кристаллы
тригональной сингонии,
пространственная группа P m1,
параметры ячейки a = 0,3685 нм, c = 0,6120 нм, Z = 1.

При 375°С происходит фазовый переход.

Образует кристаллогидраты состава CoBr•n HO, где n = 1, 2, 4 и 6.

Хорошо растворяется в воде, этаноле, эфире, ацетоне, ацетальдегиде.
Плохо растворим в хлороформе, уксусном ангидриде.

Разбавленные водные растворы имеют красный цвет, концентрированные — синий.

Химические свойства 
 Восстанавливается водородом:

Применение 
 Изготовление катализаторов.
 Индикаторы влажности.

Литература 
 
 
 
 

Соли кобальта